Con el nombre de Ventania se denomina a:
  
 Ventania, un municipio brasileño del estado de Paraná;
 Ventania, un género de caracoles terrestres;
 Ventania, un sistema de sierras de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.